Фридрих Шрёдер:
 Шрёдер, Фридрих Людвиг (1744—1816) — немецкий актёр, режиссёр, педагог, театральный деятель эпохи Просвещения, деятель и реформатор масонства.
 Шрёдер, Фридрих (1910—1972) — немецкий композитор.
 Шредер, Фёдор Андреевич (Фридрих-Энох Шредер) (1764—1824) — писатель и журналист.